Hohenbuch ist der Ortsname von

 Hohenbuch (Kirchenlamitz), Ortsteil der Stadt Kirchenlamitz, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Hohenbuch (Leupoldsgrün), Ortsteil der Gemeinde Leupoldsgrün, Landkreis Hof, Bayern
 Hohenbuch (Paunzhausen), Ortsteil der Gemeinde Paunzhausen, Landkreis Freising, Bayern
Siehe auch:
 Hochbuch
 Hohe Buche